otwór ślepy – w obrębie języka
 otwór ślepy – w obrębie kości czołowej
 otwór ślepy – na granicy mostu i rdzenia przedłużonego